Vingt-Huit-Octobre ou XXVIII-Octobre ou 28-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

28 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 
 Le  : Bataille de Formerie, dans l'Oise, où l'armée française  résista aux Prussiens, pendant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le  : Massacres de civils et de résistants à Présentevillers dans le Doubs, à la fin de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Vingt-Huit-Octobre » et « XXVIII-Octobre »

Graphie « 28-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 28 de Octubre ou Veintiocho de Octubre

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
28